Второй розыгрыш Кубка обладателей кубков УЕФА прошёл с 7 сентября 1961 по 5 сентября 1962 года. Победителем стал испанский «Атлетико», обыгравший в финале действующего обладателя приза «Фиорентину». Первый матч финала завершился ничьей и победитель определился в переигровке. Назначение переигровки на осень было связано с тем, что игроки клубов-финалистов принимали участие в чемпионате мира.

Турнир впервые был организован УЕФА. По сравнению с предыдущим розыгрышем, число участников выросло с десяти до двадцати трёх.

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Переигровка

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Футбол в Европе в 1961 году
Футбол в Европе в 1962 году
Сезоны Кубка обладателей кубков УЕФА